Ester steht für:
 Ester, eine Stoffgruppe organischer Verbindungen
 Ester, eine Variante des weiblichen Vornamens Esther
 Buch Ester, ein Buch des jüdischen Tanach (3. Jahrhundert v. Chr.)
 Königin Ester, die im Buch Ester beschriebene Person
 Mount Ester, Berg in der Geologists Range des Transantarktischen Gebirges, Antarktika

 Ester (Castro Daire), Ort und Gemeinde in Portugal
 Ester (Alaska), Census-designated Place im Fairbanks North Star Borough, Alaska

Ester ist der Familienname folgender Personen:
 Gerhard Ester (1939–2018), Lüftlmaler und Illustrator
 Laura Ester (* 1990), spanische Wasserballspielerin

ESTER steht für:
 Euro Short-Term Rate (€STR), ein Referenzzinssatz für den Euro

Siehe auch:

 d’Ester
 Esther (Begriffsklärung)